La fête du Tirage est une abbaye organisée le troisième dimanche d'août par la société des tireurs à la cible de Payerne (la plus grande du canton de Vaud, fondée en 1736) ainsi que la société de Jeunesse. 

Elle se déroule sur trois jours, avec des attractions foraines : la première journée est consacrée au tir de société ; le vainqueur est couronné roi du tir le lendemain place du marché, suivi d'un cortège et d'un banquet ; le lundi est réservé au tir à prix et au concours de groupes.

Références

Lien externe 

Site officiel

Payerne
Fête en Suisse
Culture dans le canton de Vaud